Molekulska formula -{C3H5O6P}- se može odnositi na:

 Dihidroksiaceton fosfat
 Fosfoenolpiruvatna kiselina

en:C3H5O6P